Балакірєв Іван Олександрович (1699—1763) — блазень імператора Петра I.
 «Блазень Балакірєв» — п'єса Григорія Горіна.
 «Блазень Балакірєв» — мультфільм за мотивами російських казок про царя Петра і його блазня.

Див. також 
 Балакірєв — російське прізвище.